Кішка Петро Маркович (1828—1882) — матрос, учасник Кримської війни.
 Кішка Самійло (1530(?) — 1602 (1620)) — козацький гетьман широко відомий завдяки «Думі про Самійла Кішку».

Українські прізвища